Rádio Metrópole é uma emissora de rádio brasileira sediada em Salvador, capital do estado da Bahia. Opera no dial FM, na frequência 101.3 MHz. A emissora faz parte do Grupo Metrópole, grupo de comunicação pertencente à Mário Kertész, juntamente com o periódico Jornal da Metrópole e o portal Metro1.

História 
A rádio foi fundada em 30 de abril de 2000, substituindo as antigas Cidade FM e Rádio Clube de Salvador, ambas de propriedade do radialista, político e empresário Mário Kertész. Sua programação é caracterizada por programas jornalísticos e de debate, além de programas populares e transmissões esportivas.

Atualmente, a rádio compõe o Grupo Metrópole, que também possui o Jornal da Metrópole, periódico com circulação em Salvador, e o portal de notícias Metro1, que reúne o conteúdo da emissora e do jornal.

Em 4 de maio de 2019, observando a migração AM-FM das rádios pelo país e a tendência ao desuso da faixa, a Rádio Metrópole encerrou suas transmissões no dial AM 1290 kHz, passando a transmitir apenas no FM 101.3 MHz.

Equipe esportiva

Narradores 
 Silvio Mendes
 Salomão Batista 
 Rannieri Alves

Comentaristas 
 Rodrigo Araujo
 Roque Santos

Repórteres 
 Marinho Júnior e Jota Zô (Esporte Clube Bahia)
 Tony Carneiro e Clerisson Amorim  (Esporte Clube Vitória)
 Cleidson Bomfim 
 Marcelo Góis

Apresentadores 
 Edson Marinho
 Ivan Carlos

Plantão 
 Ivan Carlos

Produtores 
Clerisson Amorim
Ivan Carlos

Ligações externas 
 
 
 
 

Metrópole (Salvador)
Estações de rádio fundadas em 2000